Иво Јакшић (Нова Градишка, 11. децембар 1912 — Београд, 15. новембар 1983) био је југословенски и српски глумац.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те ▲
|-
| 1951. || Бакоња фра Брне || председник суда
|-
| 1953. || Била сам јача || немачки мајор
|-
| 1955. || Њих двојица || 
|-
| 1955. || Песма са Кумбаре || 
|-
| 1956. || Последњи колосек || лекар
|-
| 1956. || Потрага || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те ▲
|-
| 1960. || Силан човек || 
|-
| 1961. || Не убиј || Игуман у манастиру
|-
| 1962. || Сектор Д || 
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Неначки официр
|-
| 1963. ||  Афера Свети Фијакер || 
|-
| 1963. || Инкогнито || 
|-
| 1966. || Zeugin aus der Hölle || Неначки официр
|-
| 1967. || Јегор Буличов || Мокеј Баскин
|-
| 1967. || На туђем хлебу || 
|-
| 1967. || Шест љубави Луције Живојиновић || 
|-
| 1968. ||  На рубу памети || 
|-
| 1968. || Горски цар || 
|-
| 1969. || Самци 2 || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те ▲
|-
| 1970. || Јепе брђанин || 
|-
| 1970. || Леваци || Вукин газда
|-
| 1971. || Сократова одбрана и смрт || Икон
|-
| 1971. || Капетан из Кепеника || 
|-
| 1971. || Дипломци || ортопед
|-
| 1972. || Паљење Рајхстага  || 
|-
| 1973. || Диогенес || 
|-
| 1974. || Мистер Долар || Професор
|-
| 1974. || Отписани || Нинин очух
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Андесонвил - Логор смрти || 
|-
| 1975. || Отписани || Нинин очух
|-
| 1975. || Зимовање у Јакобсфелду || 
|-
| 1976. || Грешно дете || 
|-
| 1976. || На путу издаје || генерал Хајнрих Данкелман
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту (ТВ серија) || 
|-
| 1977. || Више од игре || мајор
|-
| 1978. || Пучина || Јован, отац Владимров
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || немачки лекар
|-
| 1979. || Ланци || Илић
|-
| 1979. || Пупинове звезде || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те ▲
|-
| 1980. || Врућ ветар || Аврамовић, гост на пријему / Бобов колега Дамјановић
|-
| 1980. || Слом || Франц фон Ринтел
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || 
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а (ТВ серија) || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1912.
Умрли 1983.
Српски глумци
Југословенски глумци
Јакшићи